Tamsin ist ein englischer weiblicher Vorname, gebildet als zusammengezogene Form von Thomasina, einer mittelalterlichen weiblichen Form von Thomas, und ursprünglich vor allem in Cornwall vorkommend. Eine Variante von Tamsin ist Tamzin.

Namensträgerinnen 

 Tamsin Barnett Hinchley (* 1980), australische Volleyballspielerin
 Tamsin Causer (1974–2006), britische Fallschirmspringerin
 Tamsin Egerton (* 1988), britische Film- und Theaterschauspielerin
 Tamsin Greig (* 1967), britische Schauspielerin
 Tamsin Lewis (* 1979), britische Triathletin
 Tamzin Malleson (* 1974), britische Schauspielerin
 Tamzin Merchant (* 1987), britische Schauspielerin
 Tamsin Oglesby (* 1965), britische Theaterautorin und Regisseurin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname